Das Wort Leinenfrosch hat folgende Bedeutungen:

 eine Befestigungsvorrichtung für die Leinen einer Pferdekutsche, siehe Leinenfrosch (Fuhrwerk)
 eine Verbindung zwischen den Ordnerdeckeln bei Hängeordnern, die das seitliche Herausrutschen von Papieren verhindert, siehe Hängeregistratur